Алекса́ндр Ли́ндстрём (; ) — шведский и норвежский кёрлингист. Тренер по кёрлингу.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, ).
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (2009, 2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Его брат-близнец Кристиан — тоже кёрлингист, в 2011 в одной команде с Александром стал чемпионом мира среди юниоров. Их отец, Кеннет Линдстрём () — также бывший кёрлингист, тренер по кёрлингу.

После 2012 Александр переехал из Швеции в Норвегию и стал выступать в составе норвежских кёрлинг-команд.

Примечания

Ссылки 
 Шведские кёрлингисты-мужчины | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Lindström, Alexander»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Норвегии